Uṣūl ad-Dīn (arabisch أصول الدين, etwa „Grundlagen der Religion“) steht für:

 Uṣūl ad-Dīn (Dschaʿfarīya)
 Uṣūl ad-Dīn (al-Baghdādī), Schrift von ʿAbd al-Qāhir al-Baghdādī

Siehe auch:
 Islam #Fünf Säulen